James Arthur kan syfta på:

 James Arthur (teolog) (död 1670), irländsk teolog
 James Arthur (matematiker) (född 1944), kanadensisk matematiker
 James Arthur (sångare) (född 1988), brittisk sångare och vinnare av The X Factor år 2012
 James Arthur (album), hans självbetitlade debutalbum
 James Arthur (poet), amerikansk poet
 James Arthur (pedagogisk forskare), redigerare av British Journal of Educational Studies